Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Vijay Amritraj 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Johan Kriek (primo turno, ritiro)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Paul McNamee (quarti di finale)
 John Fitzgerald (campione)

 Tom Gullikson (quarti di finale)
 Jay Lapidus (primo turno)
 Fritz Buehning (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1983